Angelo Solimena – pittore italiano
 Francesco Solimena – pittore e architetto italiano
 Orazio Solimena – pittore italiano